Ponce de Leon ist der Name folgender Orte:
 Ponce de Leon (Florida), Ortschaft in den USA
 Ponce de Leon (Missouri), Ortschaft in den USA

Ponce de Leon bzw. Ponce de León ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Ponce de León (* 1964), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Augusto Ponce de Leon, uruguayischer Politiker
 Daniel Ponce de León (* 1980), mexikanischer Boxer
 Ernesto Zedillo Ponce de León (* 1951), mexikanischer Ökonom und Politiker, Präsident 1994 bis 2000
 Francisco Ponce de Leon, uruguayischer Politiker
 Harald Ponce de Leon, Gründer und Projektleiter von osCommerce
 José Luis Gerardo Ponce de León (* 1961), argentinischer Geistlicher, Bischof von Manzini
 Juan Ponce de León (um 1460–1521), spanischer Konquistador
 Luis Ponce de Leon, uruguayischer Politiker
 Mario Ponce de Leon, uruguayischer Politiker
 Martín Ponce de Leon, uruguayischer Politiker
 Natalia Ponce de León (* 1980), kolumbianische Aktivistin gegen Säureattentate
 Pedro Ponce de León (1516–1584), spanischer Ordensgeistlicher
 Vicente Ponce de León, uruguayischer Politiker
 Xabiani Ponce de León (* 1993), mexikanischer Schauspieler und Sänger

Ponce de Leon bzw. Ponce de León bezeichnet:
 Pontius von León (Adelsgeschlecht), spanisches Adelsgeschlecht
 Ponce de Leon (Brentano), Lustspiel von Clemens Brentano
 Ponce de León Hotel, Hauptgebäude des Flagler College in St. Augustine, Florida